K. J. Hippensteel e David Martin erano i detentori del titolo, ma solo Martin ha partecipato con il fratello Timothy, ma ha perso nel 2º turno contro Mario Ančić e Steve Berke.

Julien Benneteau e Nicolas Mahut hanno battuto in finale Tres Davis e Alberto Francis 6–4, 3–6, 6–1.

Teste di serie

 Julien Benneteau /  Nicolas Mahut (campioni)
 Todor Enev /  Jarkko Nieminen (primo turno)
 Daniel Langre /  Jean-Julien Rojer (secondo turno)
 Tres Davis /  Alberto Francis (finale)

 Bo Hodge /  Scott Lipsky (primo turno) 
 Irakli Labadze /  Kristian Pless (secondo turno) 
 David Martin /  Timothy Martin (secondo turno) 
 Levar Harper-Griffith /  Andy Roddick (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

US Open 1999